Улица Пе́терупес () — улица в Северном районе Риги, в Межапарксе. Пролегает в восточном направлении от проспекта Кокнесес до перекрёстка с улицами Аннас Саксес и Хамбургас. Общая длина улицы — .

На всём протяжении покрыта асфальтом. Движение по улице двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Впервые упоминается в 1911 году под названием Тильзитская улица (, ) — в честь прусского города Тильзита. Во время Первой мировой войны, 1915 по 1917 год, была временно переименована в Байкальскую улицу (), затем было возвращено название Тильзитская.

В 1923 году улица получила своё нынешнее название — в честь небольшой латвийской реки , впадающей в Рижский залив у города Саулкрасты. В последующем название улицы больше не изменялось.

Застройка и достопримечательности 
Улица Петерупес застроена частными жилыми домами, преимущественно начала XX века. Дом № 12 (архитектор К. Агте, 1929) признан памятником архитектуры местного значения.

На перекрёстке с проспектом Кокнесес и улицей Стокхолмас установлен памятник детям, депортированным в 1941 году (скульптор Дзинтра Янсоне, 1993).

Прилегающие улицы 
Улица Петерупес пересекается со следующими улицами:

 проспект Кокнесес
 улица Стокхолмас
 улица Либекас
 улица Аннас Саксес
 улица Хамбургас

Примечания 

Улицы Межапаркса
Улицы Риги по алфавиту